Переписи населения в Бразилии () проводятся каждые десять лет начиная с 1940 года. Их организацией, а также обработкой и публикацией данных занимается Бразильский институт географии и статистики. Последняя общенациональная перепись населения прошла в 2010 и зафиксировала присутствие в стране 190,7 млн. чел.

История 

В течение первых 250 лет португальской колонизации население страны никак не учитывалось.  Только с 1750 г.  начался спорадический учёт (опись) населения (в основном мужского) на уровне штатов в целях получения данных для военного призыва. Первая полноценная перепись населения теперь уже независимой Бразильской империи прошла в 1872 году. В 1890 году появилась тенденция проводить переписи каждые 10 лет, хотя эта традиция нарушалась в 1910 и 1930 годах. Начиная с 1940 года переписи населения проводятся регулярно и с каждым разом всё более детально.

Перепись населения 1872

Перепись населения 1890

Перепись населения 1900

Перепись населения 1920

Перепись населения 1940

Перепись населения 1950

Перепись населения 1960

Перепись населения 1970

Перепись населения 1980

Перепись населения 1991

Перепись населения 2000

Перепись населения 2010

Динамика населения по переписям 1872—1920 

Переписи населения в Бразилии
История Бразилии